Петрищево — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.

Входит в состав Сухонского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Сухонский сельсовет.

Расстояние до районного центра Шуйского по автодороге — 15,8 км. Ближайшие населённые пункты — Вахрушево, Копылово, Подберезново.

По переписи 2002 года население — 10 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Междуреченского района (Вологодская область)